В википедии есть статья о театральном художнике Давиде Львовиче Боровском

Давид Борисович Боровский (12 августа 1926—2004) — советский и российский театральный художник, график.

Биография 
Родился 12 августа 1926 года на станции Лосиноостровской, Московской губернии. 

В 1945—1952 учился в Ленинграде, в Государственном Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина у К. И. Рудакова и В. М. Конашевича. Участник всесоюзных и международных выставок советской графики в Польше, ГДР, Чехословакии и Болгарии.

В 1954 Третьяковская галерея включила ряд работ Боровского в постоянную экспозицию «советского» отдела.

В 1990 году художник оставляет графику и целиком переходит к живописной технике. Главными темами его работ становятся — балет, портрет, пейзаж, детство.

Произведения Боровского хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Литература 
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1963. — с.29.

Примечания 

Художники России
Художники СССР
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Графики СССР
Графики России